Viehmarktplatz ist der Name folgender Plätze:

 eines Platzes in Bad Saulgau
 eines Platzes in Fürstenfeldbruck
 eines Platzes in Herzogenbuchsee
 eines Platzes in Leutkirch im Allgäu
 eines Platzes in Mengen
 eines Platzes in Moosburg an der Isar
 eines Platzes in Trier, siehe Viehmarktplatz (Trier)
 eines Platzes in Waldshut-Tiengen
 eines Platzes in Würzburg